Афо́нсу (; 24 лютого — ) — португальський інфант, принц Португальський (1526). Представник Авіської династії. Народився в Алмейріні, Португалія. Первісток португальського короля Жуана III і кастильської інфанти Катерини. Проголошений престолонаслідником після народження, замість свого дядька-інфанта Луїша, але незабаром помер. Похований у Монастирі єронімітів. Причина смерті невідома; гіпотетично — виродження, спричинене частими шлюбами між близькими родичами португальського і кастильського королівського домів.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зведені брати:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Affonso 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Принци Португальські
Поховані в монастирі Єронімітів
Уродженці Алмейріна